Puchar Kontynentalny kobiet w skokach narciarskich 2020/2021 – siedemnasta edycja tego cyklu rozpoczęła się 20 lutego 2021 w Brotterode, a zakończyła dzień później, 21 lutego 2021 w tej samej miejscowości.

Początkowo cykl miał składać się z 6 konkursów. Zawody zaplanowane na grudzień 2020 w Lillehammer i styczeń 2021 w Notodden zostały jednak odwołane. Zwyciężczynią obydwu konkursów na Inselbergschanze, a zarazem klasyfikacji całego cyklu została Austriaczka Hannah Wiegele.

Punkty do klasyfikacji generalnej zdobyło 31 zawodniczek z 10 reprezentacji narodowych.

Kalendarz zawodów

Statystyki indywidualne

Klasyfikacja generalna 
Stan po zakończeniu sezonu 2020/2021

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich
Sezon 2020/2021 w skokach narciarskich